

Persone 
 Giacomo Roster – ingegnere e architetto italiano
 Giorgio Roster – scienziato e fotografo italiano

Sport 
 Roster – termine anglosassone sullo sport